In Indonesien gibt es 51 Nationalparks und eine Reihe von Schutzgebieten:

Nationalparks

Einzelnachweise

Weblinks 

Nationalparkliste von Indonesien

Indonesien
!